Jean-Marc Gaillard (ur. 7 października 1980 w Annemasse) – francuski biegacz narciarski, brązowy medalista olimpijski i brązowy medalista mistrzostw świata.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Jean-Marc Gaillard pojawił się 11 grudnia 1999 roku podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w szwajcarskiej miejscowości Ulrichen, gdzie w biegu na 7,5 km techniką klasyczną zajął 41. miejsce. W 2000 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Štrbskim Plesie, ale plasował się daleko poza czołową trzydziestką. W Pucharze Świata zadebiutował 8 grudnia 2001 roku w Cogne, gdzie zajął 80. miejsce w biegu na 10 km stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty zdobył 12 stycznia 2002 roku w Novym Měscie, zajmując 24. miejsce na 10 km stylem dowolnym. Gaillard czterokrotnie stawał na podium zawodów PŚ, przy czym już w pierwszym wypadku odniósł swoje jedyne zwycięstwo – 16 lutego 2008 roku w Libercu był najlepszy na dystansie 11,4 km stylem dowolnym. W klasyfikacji generalnej najlepiej wypadł w sezonie 2008/2009, który ukończył na szóstej pozycji. W 2005 roku wziął udział w mistrzostwach świata w Oberstdorfie, zajmując 47. miejsce w biegu łączonym na 30 km. Najlepsze wyniki na imprezach tego cyklu osiągnął podczas rozgrywanych w 2007 roku mistrzostw świata w Sapporo, gdzie był piąty w sztafecie i siódmy na dystansie 50 km techniką klasyczną. Ponadto był piąty w sprincie drużynowym na mistrzostwach świata w Libercu w 2009 roku i szósty w tej samej konkurencji na mistrzostwach świata w Val di Fiemme w 2013 roku. W 2006 roku wystartował na igrzyskach olimpijskich w Turynie, zajmując między innymi jedenasty w biegu na 50 km stylem dowolnym. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach olimpijskich w Vancouver na tym samym dystansie był dziewiętnasty, a w sztafecie zajął czwarte miejsce. Ponadto w trzeciej edycji Tour de Ski zajął szóste miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Miejsca na podium etapów w zawodach PŚ

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

FIS Worldloppet Cup (FIS Marathon Cup)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2013/2014: 16.
 sezon 2014/2015: 10.
 sezon 2016: 10.
 sezon 2017: 8.

Miejsca na podium

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS-u 
  

Francuscy biegacze narciarscy
Francuscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015
Urodzeni w 1980
Ludzie urodzeni w Annemasse